Perm (stad), een stad in het oosten van Europees Rusland
 Kraj Perm, een deelgebied van Rusland
 Oblast Perm, een voormalige provincie van de Russische Federatie
 Perm (periode), de laatste periode van het Paleozoïcum
 Groot-Perm, een historische regio en vorstendom in Rusland
 Klein-Perm of Oud-Perm, de vroegere naam van de stad Oest-Vym in Rusland